Urbanice (okres Hradec Králové), gemeente in Tsjechië
 Urbanice (okres Pardubice), gemeente in Tsjechië
 Urbanice (Polen), plaats in Polen